Са́харный Заво́д () — село в Фалештском районе Молдавии. Входит в состав города Фалешты.

География 
Поселок расположен на высоте 140 метров над уровнем моря.

Население 
Данных о численности населения населённого пункта Сахарный Завод в переписи населения 2004 года не содержится.
До распада СССР численность населения составляло около двух тысяч человек.

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района